Niemcy:
 Baumbach – dzielnica Ransbach-Baumbach
 Baumbach – dzielnica gminy Alheim w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Rotenburg
 Baumbach – rzeka, dopływ Neckar

Osoby:
 Friedrich Baumbach – niemiecki szachista
 Karl Adolf Baumbach – niemiecki polityk
 Leonardo Baumbach – duchowny katolicki
 Maren Baumbach – niemiecka piłkarka ręczna

Zobacz też:
 Ransbach-Baumbach